Thomas Becker (canoë-kayak, 1967)
 Thomas Becker (canoë-kayak, 1990)